Кукши, или ронжи () — род птиц семейства врановых.

В состав рода включают:
  — населяет Северную Америку
  — населяет север Евразии
  — эндемик Китая

Примечания 

Врановые
Роды птиц